Ibsen je priimek več znanih oseb:

 Henrik Ibsen (1828—1906), norveški dramatik
 Sigurd Ibsen (1859—1930), norveški pisatelj in politik
 Tancred Ibsen (1893—1978), norveški filmski režiser
 Tancred Ibsen (mlajši) (*1921), norveški diplomat